Donkey Kong (personage), een videospelpersonage, gecreëerd door Nintendo
Donkey Kong (computerspelserie), een spelserie rond dit personage
Donkey Kong (spel), het eerste spel uit de serie